Нарсия — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Нарсия, Григорий Евсеевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Нарсия, Леонид Семёнович — звеньевой колхоза «Эдази» Сухумского района Абхазской АССР, Герой Социалистического Труда.